Hoblík je truhlářský nástroj, a to jak ruční, tak elektrický.

K odkrajování tenkých plátků zejména sýru se používá hoblík na sýr.

Nositelé příjmení Hoblík
 Felix Hoblík – český římskokatolický kněz, vojenský kurát a tajný papežský komoří
 František Hoblík – český knihtiskař, knihkupec, vydavatel, publicista, činovník evangelické církve a starosta Pardubic
 Jiří Hoblík – český religionista a farář Českobratrské církve evangelické
 Marek Hoblík – český hudebník
 Oldřich Hoblík – český rozhlasový režisér a herec
 Richard Hoblík – starosta České Třebové v období Protektorátu

Rozcestníky - příjmení